Васи́лий Миха́йлович Его́ров:
 Егоров, Василий Михайлович (1921—1988) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Егоров, Василий Михайлович (1921—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Егоров, Василий Михайлович (род. 1993) — российский боксёр, двукратный чемпион Европы.